Сигалов Ибрагим Матвеевич () — советский архитектор, член КПСС с 1945 года, член Союза архитекторов CCCP.

Биография 
До войны проживал в Киеве.

С августа 1941 по август 1942 студент Харьковского авиационного Института.

В августе 1942 — январе 1943 года — курсант 1-й полковой школы Учебной миномётной бригады (Горьковская область). В январе 1943 — октябре 1945 года — в составе 6-го Гвардейского миномётного полка в звании сержанта на І, ІІ и ІІІ Белорусских фронтах. В октябре 1945 года демобилизован.

В 1950—1951 годах учился и окончил Киевский инженерно-строительный институт. В 1951 году работал начальником участка строительства городской электростанции в г. Станиславе. В 1952 году — старший инженер производственного отдела в/ч 77999 при КВО. В 1953 году — старший инженер — офицер технического отдела управления инженерных работ ГУСС (Баку).

С сентября 1953—1956 старший инженер конструкторского отдела Украинского Филиала Центральной проектной конторы МВД (Киев).

С октября 1956 по 1959 год — начальник строительного участка СУ-5 треста «Укрпромстрой» КиевЗНИИЭП (Киев). В 1959—1962 годах — старший архитектор КиевЗНИИЭП, руководитель группы КиевЗНИИЭП (Киев).

В 1973 — ноябре 1974 года — руководитель сектора архитектуры Киевпроект.

Основные работы 
 В 1964—1966 г. впервые на Украине построен экспериментальный детский сад-ясли на 185 мест из крупнопанельных конструкций (архитекторы Сигалов И. М., В. И. Ежов, И. Г. Король, инженеры Я. В. Авиновицкий, О. А. Згурский, Я. Д. Пекер, Э. Я. Эстрин). Сооружение детских учреждений № 444, 409, 505 в Киеве способствовало внедрению крупнопанельных конструкций в массовое строительство по всей стране..
 Впервые на Украине были внедрены важные новшества: крыша ванного типа, солнцезащитные устройства, перегородки и окна из прозрачного стеклопрофилита, лестницы на одном косоуре, подоконные ленточные столы-стеллажи для детских комнат и т. п. Конструкция здания в виде трех блоков, связанных между собой лестницами-переходами, дала возможность достигнуть четкой функциональной схемы и сосредоточить обслуживающие помещения в одном блоке. Второй сад-ясли № 505 на 140 мест (архитекторы И. М. Сигалов, инженеры Я. В. Авиновицкий, А. В. Шкрабов, Э. Я. Эстрин, И. Н. Терпиловский) построен в виде прямоугольного в плане 2-этажного здания с примыкающими к нему 1-этажными помещениями спален-веранд и приемных ясельных групп. Рассчитан па 6 групп с дневным пребыванием детей.
 В 1970 году в Киеве по проекту И. М. Сигалова было построено здание прокуратуры.
 В 1968—1972 гг. на ул. Города Киото, 19 (Днепровский район) архитектором Сигаловым И. М. создан комплекс Торгово-экономического института; . Комплекс состоит из трех отдельных блоков: центрального 5-этажного учебно-лабораторного корпуса на 2500 студентов стационарного обучения с учебными лабораториями и блоков спортивного и актового залов. В учебно-лабораторном корпусе восемь аудиторий на 150—200 мест, библиотека на 300 тыс. томов с отдельными читальными залами для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава. В спортивно-актовом корпусе имеется большой спортивный зал. В кинолекционном актовом зале на 700 мест есть большие вспомогательные помещения для актеров, для работы кружков и т. д.
 архитектор Сигалов И. М. создал проект реконструкции Косого капонира Косой капонир — части Киевской крепости, который в XIX и начале XX века использовался в качестве тюрьмы для политических заключенных.

Выставки 
 Персональные выставки творческих работ прошли в Доме архитекторов г. Киев (1968; 1970). Работы хранятся в частных коллекциях.

Награды 
 Медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «XX лет Победы в Великой Отечественной Войне», «В ознаменование 30-й годовщины советской армии и флота», «50 лет вооруженных сил СССР», нагрудный знак «Гвардия». Член Союза архитекторов СССР.

Примечания

Источники 
 В. И. Ежов, И. Сигалов, Я. Авновицкий. Строительство крупнопанельных детских дошкольных учреждений в Киеве// Жилищ. стр-во. — 1964. — № 12. — С. 8—11.

Ссылки 
 http://wikimapia.org/3948688/ru/
 http://infokiev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=621:2012-12-07-17-53-40&catid=230:2012-01-16-22-16-39&Itemid=2610)
 http://sigalov-ibragim.jimdo.com/

Архитекторы Киева
Члены Союза архитекторов СССР
Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны